2. Fußball-Bundesliga 2012/2013 var den 39:e säsongen av 2. Fußball-Bundesliga, andradivisionen i den tyska fotbollsligan. Säsongen började den 3 augusti 2012 och slutade den 19 maj 2013.

Deltagande lag 
Följande lag hade kvalificerat sig för 2. Bundesliga 2012/13:

 VfR Aalen (Nykomling från 3. Liga 2011–12)
 FC Erzgebirge Aue 
 1. FC Union Berlin 
Hertha BSC  (Nedflyttad från Bundesliga i fotboll 2011/2012, 16:e plats (efter playoff))
 VfL Bochum 
 Eintracht Braunschweig 
 FC Energie Cottbus
 Dynamo Dresden
 MSV Duisburg
 FSV Frankfurt
 FC Ingolstadt 04 
 1. FC Kaiserslautern (Nedflyttad från Bundesliga i fotboll 2011/2012, 18:e plats)
1. FC Köln (Nedflyttad från Bundesliga i fotboll 2011/2012, 17:e plats)
 TSV 1860 München
 SC Paderborn 07 
 SSV Jahn Regensburg (vinnare av playoff i 2. Bundesliga i fotboll 2012/2013)
SV Sandhausen (Nykomling från 3. Liga 2011–12)
 FC St. Pauli

Tabell

Kvalspel

Uppflyttningskval

Nedflyttningskval

Referenser 
Denna artikel är delvis baserad på en översättning från tyskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar 
 Bundesliga.de

2012 i Tyskland
Sport i Tyskland 2013
2012/2013
Fotbollssäsongen 2012/2013